

Населені пункти та їхні частини
 Майданек — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Майданек — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Майданек — частина села Ракувка в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Неліш у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Ліпсько в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Баркі в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Єдлінкі в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Вулька-Абрамовська в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Майдан Криницький (Майдан-Криніцький) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Цецежин у гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Бононя в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Зубовичі (Зубовіце) в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Волиця-Снятицька в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Сайчиці в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Подгущка в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Заставе в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Кшемень-Перший в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Парипсе в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Леснічувка в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Пліскув у гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Сарняк у гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Вулька-Рокіцька в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Майданек — частина села Тушув-Народови в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Фурмани в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Злотники в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Маліне в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Кульно в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Ксьонжниці в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Бабіха в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майданек — частина села Задушники в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки